Рауп () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рауп, Карл (нем. Karl Raupp; 3 марта 1837, Дармштадт — 14 июня 1918, Мюнхен) — немецкий художник и график.
 Рауп, Ян (в.-луж. Jan Rawp; 17 ноября 1928, Брауншвейг — 13 сентября 2007, Будишин) — лужицкий композитор и историк серболужицкой музыки.